Кампучи́я — иное название Камбоджи:
 Демократическая Кампучия — официальное название Камбоджи в период правления Красных Кхмеров (1975—1979).
 Народная Республика Кампучия — официальное название Камбоджи в 1979—1989 гг.